Ранчо ла Лагуна има више значења:

 Ранчо ла Лагуна (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Лагуна (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ла Лагуна (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ла Лагуна (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Лагуна (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Лагуна (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Лагуна (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо ла Лагуна (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику